Svenstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Svenstrup (Albøge Sogn) – en bebyggelse i Albøge Sogn, Norddjurs Kommune
 Svenstrup (Als) – en bebyggelse og et ejerlav i Svenstrup Sogn på Als, Sønderborg Kommune
 Svenstrup (Borup Sogn) – en herregård og et ejerlav i Borup Sogn, Køge Kommune
 Svenstrup (Favrskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Søby Sogn, Favrskov Kommune.
 Svenstrup (Højslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højslev Sogn, Skive Kommune
 Svenstrup (Kauslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kauslunde Sogn, Middelfart Kommune
 Svenstrup (Malle Sogn) – en bebyggelse i Malle Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Svenstrup (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Svenstrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Svenstrup (Nimtofte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nimtofte Sogn, Syddjurs Kommune
 Svenstrup (Raklev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Raklev Sogn, Kalundborg Kommune
 Svenstrup (Sahl Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sahl Sogn, Holstebro Kommune
 Svenstrup (Stenløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stenløse Sogn, Odense Kommune
 Svenstrup (Tårnborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårnborg Sogn, Slagelse Kommune
 Svenstrup (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn, Hjørring Kommune
 Svenstrup (Vejlø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlø Sogn, Næstved Kommune
 Svenstrup (Vinding Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinding Sogn, Herning Kommune
 Svenstrup (Aalborg Kommune) – en stationsby i Svenstrup Sogn, Aalborg Kommune
 Svenstrup (Års Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aars Sogn, Vesthimmerlands Kommune

 Se også
 Svenstrup & Vendelboe – et electro/dance-producerteam fra Danmark.